Ukrainska volleybollcupen för kvinnor (ukrainska: Кубок України з волейболу серед жінок)  är en årlig volleybollcup för klubblag i Ukraina. Tävlingen organiseras av det ukrainska volleybollförbundet sedan 1992.

Resultat efter säsong

Referenser

Nationella cuper i volleyboll
Volleyboll i Ukraina